Le rugby est un sport olympique disputé aux Jeux olympiques sous ses formes à XV et à sept :
 Rugby à XV aux Jeux olympiques, épreuve olympique masculine disputée quatre fois en six éditions de 1900 à 1924 ;
 Rugby à sept aux Jeux olympiques, épreuves olympiques féminine et masculine disputées depuis 2016.